Wipeout (стилизованно wipE’out") — компьютерная игра в жанре гонки, изданная и разработанная Psygnosis. Первая часть одноимённой серии игр. Вышла в 1995 на PlayStation и MS-DOS, а в 1996 на Sega Saturn. Была переиздана на PlayStation 3 и PlayStation Portable в 2007.

Действие игры происходит в 2052 году, персонаж игрока принимает участие в соревнованиях гоночной лиги F3600, пилотируя один из нескольких судов в гонках на трассах по всему миру. Будучи уникальной для своего времени, Wipeout выделялся своей футуристической обстановкой, оружием, предназначенным как для остановки, так и для уничтожения вражеских противников, и своей маркетинговой кампанией, проводимой Китом Хопвудом и . Музыку к игре написал , также в ней играют композиции от Leftfield, The Chemical Brothers и Orbital.

Игра получила признание критиков, которые высоко оценили её оригинальность и большой уникальный саундтрек. Тем не менее её ругали за физику автомобилей. Позже у Wipeout появилось несколько сиквелов.

Геймплей 
Wipeout — гоночная игра, действие которой происходит в 2052 году во время соревнований гоночной лиги F3600. Игрок, управляя любым из предложенных кораблей, участвует в заездах на трассах по всему миру. Есть четыре гоночные команды на выбор, и два корабля для каждой команды. Каждый корабль имеет свои собственные характеристики максимальной скорости, массы, манёвренности и силы ускорения. На трассах расположены различные бонусы, подбирая которые, игрок получает различное оружие и защиту, например, щиты, турбо-ускорение, мины, ударные волны или ракеты.

В игре семь гоночных трасс, шесть из которых расположены в футуристических версиях таких стран, как Канада, США и Япония. Если игрок проходит все трассы на максимальной сложности, то открывается секретный уровень, действие которого проходит на Марсе.

Разработка и выпуск

Восприятие

Примечания

Ссылки 

Компьютерные игры 1995 года
Игры для Android
Игры для DOS
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation Network
Игры для Sega Saturn
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры о Марсе
Wipeout
Компьютерные игры, разработанные Psygnosis